Łyszkowice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łowicki
 Łyszkowice (powiat Łowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Łowicki
 Łyszkowice (powiat Poddębicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Poddębicki
 Łyszkowice (powiat Proszowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Proszowicki